Юрий Павлович Егоров (; 1923—1996) — советский и украинский учёный, кандидат физико-математических наук, доктор химических наук (1966), профессор (1969).

Основным научным направлением, которое Егоров развивал в институте органической химии АН УССР, было изучение строения и спектроскопических свойств органических соединений со связью Е = М. Автор и соавтор более 260 научных статей, опубликованных в ведущих профильных журналах.

Биография 
Родился 1 сентября 1923 года в Москве.

После окончания средней школы, в июне 1941 года поступил в Воронежское военное училище связи, где проучился до ноября 1941 года и был направлен на фронт в качестве командира взвода. Был ранен, комиссован и до июня 1946 года служил в тыловых частях Красной армии. Стал инвалидом Великой Отечественной войны.

Поступил на физический факультет в Московский государственный университет, который с отличием окончил в 1952 году. Работал в 1946—1950 годах в Московском управлении гидрометеослужбы. По окончании вуза работал сначала в Химико-технологическом институте (1952) и в Институте горючих ископаемых Академии наук СССР (1952—1955), затем — в Институте органической химии АН СССР (1955—1960) в должности младшего научного сотрудника. В 1958 году Юрий Егоров защитил диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по теме «Исследование колебательных спектров непредельных кремнийорганических соединений». С марта этого же года являлся руководителем спектральной группы в Институте органической химии АН СССР, где занимался изучением спектральных характеристик элементоорганических соединений IV группы.

В 1960 году Ю. П. Егоров получил приглашение на работу в Институт полимеров и мономеров Академии наук УССР, где августа 1960 года работал заведующим отделом физики полимеров института. В 1966 году защитил диссертационную работу на соискание учёной степени доктора химических наук, посвящённую исследованию спектральных характеристик и природе химической связи соединений кремния, германия и олова. Тема диссертации: «Колебательные спектры и природа химической связи в органических соединениях элементов IV Б группы». С марта 1968 года работал заведующим отделом молекулярной структуры и спектроскопии в Институте органической химии АН УССР. С 1979 года был заведующим отделом молекулярной структуры и спектроскопии. В 1969 году ему было присвоено звание профессора по специальности «химическая физика». В Институте органической химии проработал по 1992 год и вышел на пенсию.

Юрий Павлович Егоров подготовил 22 кандидатов наук. Был заместителем главного редактора журнала «Теоретическая и экспериментальная химия», председателем Комиссии по оптике и спектроскопии АН УССР, членом совета по «Теории химического строения, кинетики и реакционной способности» АН УССР.

Умер 9 ноября 1996 года в Киеве.

Был награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, а также многими медалями, в числе которых «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Источники 
 Лебедєв Є. В. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (50 років) 1958—2008. Київ, 2008.

Примечания

Ссылки 
 ЄГО́РОВ Юрій Павлович
 Профиль на Mathnet.ru
 Профиль на сайте Scopus.com
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Выпускники физического факультета МГУ
Кандидаты физико-математических наук
Доктора химических наук